Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ 42 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julija Bejhel'zymer e Kateryna Kozlova che hanno battuto in finale Timea Bacsinszky e Kristina Barrois 6-3, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Timea Bacsinszky /  Kristina Barrois (finale)
 Nikola Frankova /  Marina Mel'nikova (semifinali)

 Ilona Kramen' /  Diāna Marcinkēviča (quarti di finale)
 Julija Bejhel'zymer /  Kateryna Kozlova (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ 42 2014